Antonio Gasparetti – traduttore e ispanista italiano
 Roberta Gasparetti – doppiatrice italiana